Сборная России по баскетболу:
 Мужская сборная России по баскетболу
 Женская сборная России по баскетболу